Lagonomegopidae — вимерла родина аранеоморфних павуків, що існувала у кінці крейдового періоду в північній півкулі. Найближчими сучасними родичами є щупальценогі павуки (Palpimanidae).

Поширення 
Представників родини знайдені у бурштині з М'янми, Йорданії, Іспанії, Росії та США.

Роди 
  Albiburmops Wunderlich, 2017
  Archaelagonops Wunderlich, 2012
  Burlagonomegops Penney, 2005
  Cymbiolagonops Wunderlich, 2015
  Lagonoburmops Wunderlich, 2012
  Lagonomegops Eskov & Wunderlich, 1995
  Lineaburmops Wunderlich, 2015
  Myanlagonops Wunderlich, 2012
  Parviburmops Wunderlich, 2015
  Paxillomegops Wunderlich, 2015
  Picturmegops Wunderlich, 2015
  Planimegops Wunderlich, 2017
  Soplaogonomegops Pérez-de la Fuente, Saupe & Selden, 2015
  Spinomegops Pérez-de la Fuente, Saupe & Selden, 2015
  Zarquagonomegops Kaddumi, 2007

Посилання 
 Eskov, K.Y. & Wunderlich, J. 1995 - On the spiders of the Taimyr ambers, Siberia, with the description of a new family and with general notes on the spiders from the Cretaceous resins. Beiträge zur Araneologie, vol.4, pp. 95–107
 Penney, D., 2005b - The fossil spider family Lagonomegopidae in Cretaceous ambers with descriptions of a new genus and species from Myanmar. The Journal of Arachnology, vol.33, pp. 439–444
 Wunderlich, J., 2012d - On the fossil spider (Araneae) fauna in Cretaceous ambers, with descriptions of new taxa from Myanmar (Burma) and Jordan, and on the relationships of the superfamily Leptonetoidea. In Wunderlich, J. (ed.) Beiträge zur Araneologie, vol.7, pp. 157–232

Викопні павукоподібні
Родини павукоподібних